Силий:

 Силий, Аугусто (1846 — 1926) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Силий Италик (25/26—101) — древнеримский политик и поэт эпического жанра, консул.